PC se poate referi la:

 Partidul Conservator, denumire comună în mai multe țări;
 Computer personal (după Personal Computer din engleză, în care caz PC se pronunță , v. AFI);
 Insulele Pitcairn, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu;
 Piacenza, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT;

Vezi și
 Parsec (pc)

Legături externe 
 
  „PC” la acronymfinder.com

Acronime de două litere